Cinq cyclones tropicaux portèrent le nom d'Edouard

Tempête tropicale Edouard au cours de la Saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord

Tempête tropicale Edouard au cours de la Saison cyclonique 2008 dans l'océan Atlantique nord

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme